Ранчо Валдивија има више значења:

 Ранчо Валдивија (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Валдивија, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Валдивија (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику